Lyon : le boulevard des Belges est une large avenue du , longeant toute la partie sud du Parc de la Tête d'Or.
Nantes : le boulevard des Belges est l'un des « boulevards de ceinture ».
Reims : le boulevard des Belges est l'un des « boulevards de ceinture » du nord de la ville.
Rouen : le boulevard des Belges est l'une des principales artères de la ville.

Belges